Wolter

steht für
 die 1912 gegründete Metallwarenfabrik Fröhlich & Wolter (FROWO) in Beierfeld in Sachsen

ist ein deutscher männlicher Vorname und Familienname. Der Name ist die niederdeutsche Form des Namens Walther.

Namensträger

Vorname 
 Wolter Hasemann (vor 1580–um 1614), deutscher Steinmetz, Bildhauer und Baumeister
 Wolter Robert van Hoëvell (1812–1879), niederländischer Publizist
 Wolter Kroes (* 1968), niederländischer Schlagersänger
 Wolter von Plettenberg (um 1450–1535), Landmeister des Deutschen Ordens in Livland
 Wolter Westerhues (um 1470–1548), deutscher Glocken- und Geschützgießer
 Wolter Wierbos (* 1957), niederländischer Jazz-Posaunist
 Gerhard Wolter Molanus (1633–1722), deutscher Theologe
 Heinrich Wolter von Streversdorf (1588–1674), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Köln und in Mainz

Familienname

A 
 Albert Wolter (1893–1977), deutscher Immobilienmakler
 Allan Bernard Wolter (1913–2006), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Philosoph
 Andrä Wolter (* 1950), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Andreas Wolter (* 1966), deutscher Pianist, Organist und Komponist
 Anton Wolter (1875–1929), deutscher Landschafts- und Industriemaler der Düsseldorfer Schule

B 
 Benjamin Wolter (* 1990), deutscher Webvideoproduzent und Entertainer, siehe Dennis und Benni Wolter
 Birthe Wolter (* 1981), deutsche Schauspielerin

C 
 Charlotte Wolter (1834–1897), deutsche Schauspielerin
 Christian Wolter (* 1972), deutscher Museologe und Autor
 Christine Wolter (* 1939), deutsche Schriftstellerin
 Clemens Wolter (1875–1955), deutscher Maler
 Constanze Wolter (* 1965), deutsche Volleyballspielerin

D 
 Dennis Wolter (* 1990), deutscher Webvideoproduzent und Entertainer, siehe Dennis und Benni Wolter 

 Detlev Wolter (* 1957), deutscher Diplomat
 Dietmar Wolter (* 1941), deutscher Chirurg, Erfinder und Unternehmer

E 
 Ernst Wolter (1886–1967), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

F 
 Franz Wolter (1865–1932), deutscher Maler und Kunstschriftsteller

G 

 Gerhard Andrejewitsch Wolter (1923–1998), Schriftsteller und Journalist
 Gundula Wolter (* 1951), deutsche Modehistorikerin
 Gustav-Adolf Wolter (1906–1997), deutscher Autor

H 

 Harald Wolter-von dem Knesebeck (* 1964), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Wolter (Henricus Wolter; Wirkungsdaten: 1432–1463), Chronist
 Henner Wolter (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Henning Wolter (* 1964), deutscher Pianist und Komponist
 Hilde Wolter (1898–1946), deutsche Schauspielerin
 Horst Wolter (Politiker) (* 1935), deutscher Landwirt und Politiker (SED)
 Horst Wolter (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Horst Erich Wolter (1906–1984), deutscher Typograf, Gebrauchsgrafiker und Hochschullehrer

J 
 Jean Wolter (1926–1980), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chamber und MdEP
 Johann Wolter (1665–1721), deutscher Jurist und Ratsherr von Lübeck
 Johann Anton von Wolter (1711–1787), deutscher Mediziner
 Jonas Wolter (* 1997), deutscher Eishockeyspieler
 Judith Wolter (* 1978), deutsche Juristin und Politikerin

 Jupp Wolter (1917–1993), deutscher Karikaturist

K 

 Katrin Wolter (* 1983), deutsche Schauspielerin

L 
 Lucius Wolter (* 1979), deutscher Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller

M 
 Manfred Wolter (1938–1999), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 Marcus Wolter (* 1967), deutscher Medienmanager
 Maurus Wolter (1825–1890), deutscher Ordensgeistlicher und Erzabt
 Michael Wolter (* 1950), deutscher evangelischer Neutestamentler
 Michel Wolter (* 1962), luxemburgischer Politiker
 Mirko Wolter (* 1976), deutscher Speedwayfahrer

O 
 Otto Wolter-Pecksen (1882–1954), deutscher Arzt und SS-Sturmbannführer

P 
 Pascal Wolter (* 1975), deutscher Badmintonspieler
 Peter Wolter (1947–2018), deutscher Journalist, Publizist und Agent
 Philipp C. Wolter (* 1979), deutscher Schauspieler, Produzent, Regisseur und Kameramann
 Pia-Sophie Wolter (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Placidus Wolter (1828–1908), deutscher Ordensgeistlicher und Erzabt

R 
 Rainer Wolter (* 1959), deutscher Koch
 Ralf Wolter (1926–2022), deutscher Schauspieler
 Releff Wolter-Peeksen (1913–nach 1967), deutscher Politiker (FDP)
 Renate Wolter-Seevers (1959–2022), deutsche Tonmeisterin und Musikproduzentin
 Richard Wolter (* 1963), deutscher Hockeyschiedsrichter

S 
 Sebastian Wolter (* 1977), deutscher Motocrossfahrer
 Stefan Stadtherr Wolter (* 1967), deutscher Historiker und Autor

T 
 Thomas Wolter (* 1963), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Toni Wolter (1875–1929), eigentlich Anton Wolter,  deutscher Landschafts- und Industriemaler der Düsseldorfer Schule

U 
 Udo Wolter (1939–1993), deutscher Rechtshistoriker
 Ulf Wolter (* 1950), deutscher Verleger und Autor
 Ursula Wolter (* 1966), deutsche Autorin

W 
 Waldemar Wolter (1908–1947), deutscher Mediziner und Arzt
 Werner Wolter (* 1926), deutscher Politiker (DBD)
 Wilfried Wolter (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Willi Wolter (1907–1969), deutsches Gestapo- und SS-Mitglied

Siehe auch 
 Wolters

Weblinks 
 Geogen (Zur Namensverteilung in Deutschland und Österreich Namen eingeben)

Familienname
Männlicher Vorname